Niemcy:
 Königslutter – obszar wolny administracyjnie (gemeindefreies Gebiet) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Helmstedt
 Königslutter am Elm – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Helmstedt